Това е списък на кметовете на град Неврокоп, от 1951 година Гоце Делчев, България.

Бележки 

 
Гоце Делчев